Gottfried Olearius kan syfta på:

* Gottfried Olearius (1604–1685), tysk teolog och historiker
 Gottfried Olearius (1672–1715), tysk filolog och teolog

Se även 

 Johann Gottfried Olearius